Briey (Frankrijk), een voormalige gemeente in het departement Meurthe-et-Moselle in de Franse regio Grand Est
 Arrondissement Briey, een Frans arrondissement
 Kanton Briey, een voormalig Frans kanton
 Briey (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Wallis